Le sigle USAMV peut désigner :
 l'Université des sciences agronomiques et vétérinaires (Cluj-Napoca), en roumain : Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ;
 l'Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest, en roumain : Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.